Glyka Nera (griechisch ) steht für:

 Glyka Nera (Peania), Gemeindebezirk von Peania, Griechenland
 Paralia Glyka Nera, Strand auf Kreta